Spojení písmene P a číslice 7 může mít různé významy:

 Heckler & Koch P7 – německá pistole
 Huawei Ascend P7 – čínský smartphone
 Přívoz P7 – rozcestník, více významů
 PZL P.7 – polský stíhací letoun